Ниже приведён список авиакомпаний Узбекистана.

См. также 
 Список аэропортов Узбекистана

Примечания

Ссылки 
 Авиакомпании Узбекистана на airlinehistory.co.uk

Узбекистан